Klementynka (roślina) – owoc tropikalny, cytrus
 Klementynka – francuski serial animowany
 Klementynka - forma zdrobniała imienia Klementyna